Dušan Radić ist der Name folgender Personen:

* Dušan Radić (Schriftsteller) (1892–1938), serbischer Schriftsteller 
 Dušan Radić (Komponist) (1929–2010), serbisch-jugoslawischer Komponist und Hochschullehrer